Sergio Vargas puede referirse a:

 Sergio Vargas (n.1960), cantante dominicano.
 Sergio Vargas (n.1965), futbolista chileno-argentino.
 Sergio Vargas, (n.1980), futbolista chileno.
 Sergio Vargas, (n.1986), cantautor mexicano.